Bigfork désigne :

 Bigfork (Minnesota)
 Bigfork (Montana)

Homonymie de localités aux États-Unis